Тиллабери () — город в Нигере, административный центр одноимённых региона и департамента. Обслуживается аэропортом Тиллабери. Город является центром производства зерновых, выращивают также рис и сахарный тростник.

Климат

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Нигера
Тиллабери (регион)
Коммуны Нигера